Klementinen steht für:
 Clementinae, Sammlung päpstlicher Dekrete des Konzils von Vienne
 mehrere Exemplare der Clementine (Frucht)
 Pseudo-Klementinen (oder -Clementinen) sind zwei Schriften, die fälschlich Clemens von Rom als Verfasser nennen

Siehe auch Klementine und Clementine.